

Film 
 Coming of Age – film z 1988 roku

Muzyka 
 Coming of Age – koncertowy album zespołu Camel z 1999 roku
 Coming of Age – utwór zespołu Foster the People z albumu Supermodel